Bundestagswahlkreis 2 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Nordfriesland – Dithmarschen Nord (seit 1976)
 Bundestagswahlkreis Schleswig – Eckernförde (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Flensburg (1949 bis 1961)